Texala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Texala, Veracruz, ort, Texhuacán, 
 Texala, Puebla, ort, Vicente Guerrero,